Салме — многозначный термин.

 Салме — бывшая волость в Эстонии в составе уезда Сааремаа.
 Салме — посёлок в уезде Сааремаа, Эстония.
 Салме — река в Эстонии.
 Сальме (Псоу) — село в Гагрском районе Абхазии.

 Сальме — персонаж персонаж эстонского народного эпоса «Калевипоэг» и главная героиня эстонской рунической песни «Salme» («Звёздная невеста»).

См. также